Gennes (Doubs)
Gennes (Maine-et-Loire)
ook:
Gennes-Ivergny,  Pas-de-Calais
Gennes-sur-Glaize,  Mayenne 
Gennes-sur-Seiche, Ille-et-Vilaine